Lake Worth – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Lake Worth – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant